Šarlota Hesensko-Darmstadtská (Šarlota Vilemína Kristiana Marie; 5. listopadu 1755, Darmstadt – 12. prosince 1785, Hannover) byla sňatkem meklenbursko-střelická vévodkyně.

Život 
Šarlota se narodila jako dcera prince Jiřího Hesensko-Darmstadtského a jeho manželky Marie Luisy Albertiny Leiningensko-Falkenbursko-Dagsburské, dcery Kristiána Karla Reinharda Leiningensko-Dagsbursko-Falkenburského.

Princezna byla nejdříve zasnoubená s Petrem Fridrichem Viléme Oldenburským, ke sňatku však kvůli Petrově duševní chorobě nedošlo.

Šarlota se 28. září 1784 v Darmstadtu provdala za pozdějšího vévodu Karla Meklenbursko-Střelického. Byl to vdovec po její starší sestře Frederice, která zemřela při porodu. Stala se tak nevlastní matkou jejích pěti přeživších dětí - svých synovců a neteří.

Pár žil v Hannoveru, kde Karel sloužil jako generální guvernér za svého švagra, krále Jiřího. Šarlota zemřela rok po svatbě po porodu svého jediného dítěte. Karel rezignoval na svůj post v Hannoveru a odstěhoval se k Šarlotině matce do Darmstadtu. Tchyně Marie Luisa převzala péči nad jeho dětmi jak s Frederikou, tak se Šarlotou.

Potomci 
Šarlota měla se svým manželem Karlem jediné dítě:

 Karel Meklenburský (30. 11. 1785 Hannover – 21. 9. 1837 Berlín), generálporučík pruské armády, svobodný a bezdětný

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 5. listopadu
Narození v roce 1755
Narození v Darmstadtu
Úmrtí 15. prosince
Úmrtí v roce 1785
Úmrtí v Hannoveru
Hesensko-Darmstadtští
Zemřelé v souvislosti s porodem
Ženy